Colemaniella är ett släkte av svampar. Colemaniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Colemaniella